Quatre Poèmes peut désigner :
 Quatre Poèmes, cycle de quatre mélodies de Guy Ropartz ;
 Quatre poèmes op.3, recueil de mélodies d'Albert Roussel ;
 Quatre poèmes op.8, recueil de mélodies d'Albert Roussel ;
 Quatre poèmes grecs, cycle de mélodies de Louis Vierne ;
 Quatre poèmes hindous,  ensemble de mélodies de Maurice Delage.